Happiness (film), zwarte komedie/dramafilm uit 1998
 Happiness (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2001 
 Happiness (The Pointer Sisters), single van The Pointer Sisters uit 1979
 Happiness (Alexis Jordan), eerste single van Alexis Jordan uit 2011
 Happiness (Jonathan Jeremiah), single van Jonathan Jeremiah uit 2011
 Happiness (Hooverphonic), single van Hooverphonic uit 2012
 Happiness (Sam Sparro), single van Sam Sparro uit 2012
 Happiness (Trijntje Oosterhuis), single van Trijntje Oosterhuis uit 2012
 Happiness?, album van Roger Taylor uit 1994
 Happiness (Orson)